Ramillies ist der Name zweier Gemeinden:

 Ramillies (Belgien) in der Provinz Wallonisch-Brabant, Belgien
 Ramillies (Nord) im Département Nord, Frankreich

Siehe auch:
 HMS Ramillies, Schiffe der Royal Navy